Bryll ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Bryll (* 1935), polnischer Schriftsteller
 Patryk Bryll (* 1978), polnischer Poolbillardspieler